Чугунка — многозначное слово.

 Чугунка — устаревшее название железной дороги.

Населённые пункты 
 Чугунка — село в Ершовском районе Саратовской области.
 Чугунка — деревня в Колпашевском районе Томской области.

Реки 
 Чугунка (приток Суры) — в Нижегородской области, впадает в Чебоксарское водохранилище.
 Чугунка (приток Чичкаюла) — в Томской области.
 Чугунка — в Ингушетии, приток Футан (Фаэтонки).